L'adjectif ou substantif pénultième est un terme rare pour désigner l'avant-dernier ; antépénultième signifie donc avant-avant-dernier (« avant le pénultième »).

Exemples d'utilisation 

 En phonologie et phonétique, l'accent tonique déterminé peut être porté :
 sur la pénultième syllabe, comme en quechua ou en espéranto notamment ; les mots ainsi accentués sont appelés  paroxytons
 sur l'antépénultième syllabe ; les mots ainsi accentués sont appelés  proparoxytons.
 En littérature
 Le Pénultième Péril est le douzième tome de la série Les Désastreuses Aventures des orphelins Baudelaire de Lemony Snicket.

Lexique littéraire